Театр теней:
 Театр теней — форма визуального искусства.
 Театр Теней — российская хэви-метал группа.
 Театр теней — альбом группы «Театр Теней»
 Театр теней — песня группы «Театр Теней»
 Театр теней — песня группы «Алиса» из альбома «Шестой лесничий»
 Театр теней Teulis — киевский театр, основанный в 2010 году.
 «Театр теней» () — фантастический рассказ Клиффорда Саймака 1953 года.
 «Театр теней» — трилогия фантастических романов Кира Булычёва: «Вид на битву с высоты» (1998), «Старый год» (1998),  «Операция „Гадюка“» (2000) 
 «Театр теней» () — фантастический роман Орсона Карда 2002 года.